Francesco Pietrosanti (1963) – ex rugbista a 15 e dirigente sportivo italiano
 Katia Pietrosanti (1979) – ex ginnasta italiana
 Paolo Pietrosanti (1960) – uomo politico italiano
 Vincenzo Pietrosanti (1624-1690) – scultore italiano